Тафт — фамилия и топоним.

Фамилия 
 Тафт, Альфонсо (1810—1891) — американский политик, министр юстиции и обороны, отец Уильяма Говарда Тафта.
 Тафт, Генри Уотерс (1859—1945) — американский юрист, общественный деятель, сын Альфонсо Тафта, младший брат Уильяма Говарда Тафта.
 
 Тафт, Джош — американский музыкальный режиссёр.
 Тафт, Лорадо (1860—1936) — американский скульптор, писатель и издатель.
 Тафт, Роберт Альфонсо (1889—1953) — американский политик, сенатор США, старший сын 27-го президента США Уильяма Говарда Тафта.
 Тафт, Роберт Альфонсо III (род. 1942) — американский политик.
 Тафт, Роберт Фрэнсис (1932—2018) — католический литургист из ордена иезуитов.
 Тафт, Свейн (род. 1977) — канадский профессиональный шоссейный велогонщик
 Тафт, Уильям Говард (1857—1930) — американский политик, 27-й президент США.
 Тафт, Хелен (1861—1943) — жена президента Уильяма Говарда Тафта и Первая леди США с 1909 по 1913 год.
 Тафт, Хесси (род. 1934) — немецкая женщина еврейского происхождения, «Идеальный арийский младенец».
 Тафт, Чарльз Фелпс (1843—1929) — американский предприниматель, старший сын Альфонсо Тафта и старший брат Уильяма Говарда Тафта.

Топоним 
 Тафт — статистически обособленная местность, расположенная в округе Ориндж, штат Флорида, США.
 Тафт (Иран) — город в центральном Иране, в провинции Йезд.
 Тафт (Восточный Самар) — на Филиппинах.
 Тафт (Техас) — в США.

См. также 
 Тафтс
 Тафта
 Тафти
 Закон Тафта-Хартли 

Тафты